Sietenrama puede referirse a:
 El nombre común de la planta Potentilla erecta.
 El nombre común de la planta Sanguisorba verrucosa.